Scotties Tournament of Hearts 2014 – mistrzostwa Kanady kobiet w curlingu. Odbyły się między 1 a 9 lutego 2014 w Montrealu, w Maurice Richard Arena.

Triumfatorka turnieju wystąpi na Mistrzostwach Świata 2014. Tytuły mistrzowskie nie odnosząc porażki obroniła drużyna Rachel Homan. Zawodniczki Team Canada w górnym meczu Page play-off pokonały Manitobę (Chelsea Carey), w finale triumfowały wynikiem 8:6 nad Albertą (Valerie Sweeting). Brązowe medale wywalczyły curlerki z Manitoby zwyciężając 7:3 nad Saskatchewan (Stefanie Lawton).

Eliminacje na szczeblu prowincjonalnym najwcześniej rozpoczęły się 3 stycznia w Terytoriach Północno-Zachodnich i Jukonie, ostatni turniej zakończył się 19 stycznia i wyłonił drużynę z Quebecu.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
1 lutego 2014; 14:00

Sesja 2. 
1 lutego 2014; 19:00

Sesja 3. 
2 lutego 2014; 9:00

Sesja 4. 
2 lutego 2014; 14:00

Sesja 5. 
2 lutego 2014; 19:00

Sesja 6. 
3 lutego 2014; 14:00

Sesja 7. 
3 lutego 2014; 19:30

Sesja 8. 
4 lutego 2014; 9:00

Sesja 9. 
4 lutego 2014; 14:00

Sesja 10. 
4 lutego 2014; 19:30

Sesja 11. 
5 lutego 2014; 9:00

Sesja 12. 
5 lutego 2014; 14:00

Sesja 13. 
5 lutego 2014; 19:00

Sesja 14. 
6 lutego 2014; 9:00

Sesja 15. 
6 lutego 2014; 14:00

Sesja 16. 
6 lutego 2014; 19:00

Sesja 17. 
7 lutego 2014; 9:00

Play-off

1-2 
7 lutego 2014; 19:30

3-4 
8 lutego 2014; 11:00

Półfinał 
8 lutego 2014; 16:00

Mecz o 3. miejsce 
9 lutego 2014; 14:30

Finał 
9 lutego 2014; 19:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu
 Tournament of Hearts

Linki zewnętrzne i źródła 
  

2014 w curlingu
2014
2014 w Kanadzie
Sport w Montrealu